Meia Praia é o nome de várias praias:

Portugal
 Meia Praia (Lagos)

Brasil
 Meia Praia (Itapema)

Desambiguações de topônimos